Мендата ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бустурияльдеа-Урдайбай. Занимает площадь 22,39 км². Население — 390 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 36 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Mendata en Google Maps

Муниципалитеты Бискайи